Coddaeus ist der Familienname folgender Personen:

 Petrus Codde CO (Coddaeus; 1648–1710), Apostolischer Vikar des Erzbistums Utrecht und Titularerzbischof von Sebaste
 Wilhelm Coddaeus (auch: Willem Kodde, Guilielmus Jacobus van der Codde; * 1574, † nach 1625), niederländischer Altphilologe